Csehország
 Kámen, település a Děčíni járásban
 Kámen, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Kámen, település a Pelhřimovi járásban